Девяносто девять — натуральное число, расположенное между числами 98 и 100.
 «Девяносто девять» — международная организация женщин-пилотов.
 Девяносто девять имён Аллаха — в исламе имена Бога, взятые из Корана и Сунны.

См. также 
 99 (значения)